

Апостолове — місто, Дніпропетровська область, Криворізький район
 Апостолове  — залізнична станція Криворізької дирекції Придніпровської залізниці